Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Serena Williams volt, aki ezúttal már a második körben vereséget szenvedett a spanyol Garbiñe Muguruzától. A tornagyőzelmet Marija Sarapova szerezte meg, miután a fináléban 6–4, 6–7(5), 6–4-re legyőzte a karrierje első Grand Slam-döntőjét játszó román Simona Halepet. Sarapova 2012 után másodszor nyert ezen a versenyen.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1